|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Zhengzhou (officieel Zhengzhou Women's Tennis Open) van 2018 vond plaats van 16 tot en met 22 april 2018 in de Chinese stad Zhengzhou. Het was de tweede editie van het WTA-toernooi. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van het Central Plains Tennis Center.

De helft van de deelneemsters kwam uit China. Wang Yafan bereikte de finale zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Zij verloor de enkelspelfinale van Zheng Saisai, maar won de titel in het dubbelspel, samen met Duan Yingying.

Enkelspel 
Titelhoudster Wang Qiang was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

De ongeplaatste Zheng Saisai uit China won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als vierde geplaatste landgenote Wang Yafan in drie sets. Zheng wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Zhengzhou op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds 2015. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer was het zesde reekshoofd – zij bereikte de halve finale, waarin zij het moest afleggen tegen Wang Yafan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Han Xinyun en Zhu Lin hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Han speelde samen met Vera Zvonarjova – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Zhu en haar partner You Xiaodi strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Eri Hozumi en Yang Zhaoxuan, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste Chinese duo Duan Yingying en Wang Yafan won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Naomi Broady en Yanina Wickmayer in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun derde gezamenlijke titel. Duan had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Wang drie.

De Belgische finaliste Yanina Wickmayer was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Zhengzhou 2018
Zhengzhou